European Masters 2020 (jesień) – drugi rankingowy turniej snookerowy sezonu 2020/2021 rozegrany został w dniach 21–27 września 2020 roku w Milton Keynes (Anglia).

Nagrody 
 Zwycięzca: £ 80 000
 II miejsce: £ 35 000
 Półfinalista: £ 17 500
 Ćwierćfinalista: £ 11 000
 Runda 4: £ 6 000
 Runda 3: £ 4 000
 Runda 2: £ 3 000

 Najwyższy break turnieju: £ 5 000

 Pula nagród: £ 407 000

Drabinka turniejowa 
Drabinka turniejowa
(za: „CueTracker”):

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Finały

Finał

Breaki stupunktowe turnieju 
Breaki stupunktowe turnieju
(za: „CueTracker”):

 145, 141, 135, 134, 114, 104, 104, 101, 101  Mark Allen
 140, 121, 111  David Gilbert
 139  Zhao Xintong
 138, 136, 132, 125, 113, 112  Stuart Bingham
 138, 121, 101  Mark Williams
 137, 115, 110, 105, 102  Shaun Murphy
 135  Fergal O’Brien
 134  Ken Doherty
 133, 126, 115  Yan Bingtao
 132, 123, 105, 105, 100  Judd Trump
 132  Akani Songsermsawad
 132  Ashley Carty
 132  Jimmy White
 132  Rory McLeod
 131, 130, 120  Jamie Clarke
 131, 107, 102  Martin Gould
 130, 129, 100  Pang Junxu
 130, 114, 113, 111  Mark Selby
 130  Jackson Page
 129, 129, 104  Martin O’Donnell
 129, 105, 100  Anthony McGill
 129, 102  Allan Taylor
 129  James Cahill
 125  Jak Jones
 120, 106, 100  Kyren Wilson

 117, 116  Luo Honghao
 117  Chang Bingyu
 117  Graeme Dott
 115  Luca Brecel
 113, 105, 102  Barry Hawkins
 113  Ryan Day
 111  Joe Perry
 109  Alexander Ursenbacher
 109  Anthony Hamilton
 109  Jamie Jones
 109  Li Hang
 108  Mitchell Mann
 107  Ding Junhui
 107  Matthew Stevens
 106, 101  Lü Haotian
 104  Andrew Higginson
 103  Simon Lichtenberg
 102, 100, 100  Neil Robertson
 102  Florian Nüßle
 102  Jack Lisowski
 102  Peter Devlin
 102  Ronnie O’Sullivan
 100  Aaron Hill
 100  Hossein Vafaei

Przypisy

Bibliografia 
 wst.tv

Linki zewnętrzne 
 European Masters 2020 jesień w serwisie snookerworld.pl

European Masters
2020 w Anglii
2020 w snookerze
Sport w Milton Keynes